Теннесси Э́рни Форд (, наст. имя: Ernest Jennings Ford; 13 февраля 1919 — 17 октября 1991) — американский певец, звезда жанров кантри и госпел. Его самый знаменитый хит — «Sixteen Tons» (кавер на песню Мерла Трэвиса) — в 1955 году провёл 10 недель на 1 месте кантри-чарта «Билборда» и 8 недель на 1 месте поп-чарта (теперь Billboard Hot 100) и до сих пор остаётся классикой «песен рабочего класса».

Воевал в составе ВВС США на Тихом океане.

В 1998 году сингл Теннесси Эрни Форда с песней «Sixteen Tons» (вышедший в 1955 году на лейбле Capitol Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Похоронен на кладбище Альта-Меса в Пало-Альто, Калифорния.

Дискография 
 См. статью «Tennessee Ernie Ford § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 

 
 Теннесси Эрни Форд на сайте Зала славы кантри
 Теннесси Эрни Форд на сайте AllMusic
 История Теннесси Эрни Форда на сайте Pop History Dig
 

Родившиеся в 1919 году
Умершие в 1991 году
Певцы и певицы США
Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США
Исполнители госпел
Телеведущие США
Исполнители Capitol Records
Члены Зала славы кантри
Члены Зала славы госпела
Лауреаты премии «Грэмми»
Родившиеся в округе Салливан (Теннесси)
Умершие в Рестоне (Виргиния)‎
Певцы и певицы XX века
Похороненные в Пало-Алто
Члены Республиканской партии США от Теннесси
Выпускники Университета Цинциннати
Выпускники Музыкальной консерватории Университета Цинциннати